Grim eller Grím kan syfta på:

 Grim (ase) – en ase
 Grim (jätte) – en jätte
 Grim (uradel) – dansk uradel
 Gríms saga loðinkinna – en isländsk fornaldarsaga från 1300-talets början

Geografi

Antarktis 

 Grim Rock,

Island 

 Grímsey, ö, Norðurland eystra, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Islandförgreningar